Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2020 – 72. sezon w historii MMŚ. W poprzednim sezonie najlepszym zawodnikiem klasy MotoGP był Hiszpan Marc Márquez. Mistrzem Moto2 został również Hiszpan Álex Márquez, natomiast Włoch Lorenzo Dalla Porta był najlepszy w klasie Moto3.

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na kalendarz sezonu, co doprowadziło do odwołania lub przełożenia wielu wyścigów i ogólnego opóźnienia w rozpoczęciu sezonu. 11 czerwca potwierdzono przesunięty kalendarz, a sezon rozpoczął się 19 lipca od Grand Prix Hiszpanii. Będzie to oznaczać, że po raz pierwszy od 2006 r. klasa MotoGP rozpoczęła sezon w Europie.

Marc Márquez rozpoczął sezon jako obrońca mistrza świata po raz czwarty z rzędu.

Nagrody dla zwycięzców zostały przyznane podczas FIM Gala Ceremony.

Kalendarz wyścigów

Kalendarz przed pandemią COVID-19 

* – wyścig wieczorny

Zmiany w kalendarzu 
 Grand Prix Tajlandii przeniesiono z 15. rundy 2019 r. do 2. rundy 2020 r.
 Grand Prix Argentyny i Ameryki zamieniły się miejscami, Austin jest gospodarzem trzeciej rundy, podczas gdy Argentyna gospodarzem czwartej rundy.
 Grand Prix Niemiec i Holandii również zamieniły się miejscami. Niemcy przeniosły się z 7 lipca na 21 czerwca, organizując dziewiątą rundę, a Holandia – dziesiątą.
 Grand Prix Finlandii dodano do kalendarza po 38 latach nieobecności. Gospodarzem rundy został, nowy tor Kymi Ring, zamiast toru w Tampere w 1962 i 1963 r., a następnie na torze Imatra, który był gospodarzem rundy do 1982 r.
 Grand Prix Aragonii przeniesiono z ostatniego tygodnia września na pierwszy tydzień października.

Faktyczny kalendarz 

Następujące rundy zostały uwzględnione w oryginalnym kalendarzu, ale zostały odwołane w odpowiedzi na pandemię COVID-19:

* – wyścig wieczorny

** – zmiany do potwierdzenia do 31 lipca

Zmiany w kalendarzu w reakcji na pandemię COVID-19 
Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na kalendarz sezonu, co doprowadziło do odwołania lub przełożenia wielu wyścigów i ogólnego opóźnienia w rozpoczęciu sezonu.

 Grand Prix Kataru, pierwotnie zaplanowane na pierwszą rundę, zostało anulowane po wprowadzeniu kwarantanny w Katarze. Wyścigi Moto2 i Moto3 przebiegały jednak zgodnie z planem, ponieważ zespoły były już w Katarze na ostatni test przedsezonowy przed wdrożeniem środków kwarantanny.
 Grand Prix Tajlandii zostało przełożone z 2 marca ze względu na obawy związane z COVID-19. Później potwierdzono, że odbędzie się 4 października, przesuwając Grand Prix Aragonii o tydzień.
 Grand Prix Ameryk został przełożony z 5 kwietnia na 15 listopada po wprowadzeniu stanu wyjątkowego przez miasto Austin. Grand Prix Walencji zostało przesunięte o tydzień na 22 listopada, aby uwzględnić zmianę harmonogramu Austin.
 Grand Prix Argentyny zostało przesunięte z 14 kwietnia na 22 listopada, dodatkowo przesuwając finał w Walencji na 29 listopada.
 Grand Prix Hiszpanii zostało przełożone 26 marca.
 Grand Prix Francji zostało przełożone 2 kwietnia.
 Grand Prix Włoch i Katalonii zostały przełożone na 7 kwietnia.
 Grand Prix Niemiec zostało przełożone 17 kwietnia po ogłoszeniu przez rząd niemiecki zakazu dużych zgromadzeń do co najmniej 31 sierpnia.
 Holenderskie TT został przełożony 23 kwietnia po tym, jak rząd holenderski ogłosił zakaz imprez masowych do co najmniej 1 września.
 Grand Prix Finlandii zostało przełożone 24 kwietnia.
 Rundy niemiecka, holenderska i fińska zostały oficjalnie odwołane 29 kwietnia. Po raz pierwszy w historii mistrzostw holenderskie TT jest nieobecny w kalendarzu.
 Rundy brytyjska i australijska zostały odwołane 29 maja.
 Runda japońska została odwołana 1 czerwca.
 Włoska runda została oficjalnie odwołana 10 czerwca.
 Grand Prix Europy powróci do kalendarza po raz pierwszy od 1995 r., który odbędzie się na torze Ricardo Tormo w Walencji.

Testy 
Sezon 2020 rozpoczął się już dwa dni po zakończeniu sezonu 2019, gdyż wówczas odbyły się pierwsze testy przed nowymi zmaganiami, które miały miejsce w Walencji. Następne testy odbyły się po tygodniu. Kolejne po trochę ponad dwumiesięcznej przerwie i rozpoczęły zasadniczą część przygotowań do sezonu.

Moto GP

Listy startowe 

❅ – kierowca niezależny

Wszystkie zespoły używają opon typu Michelin.

Zmiany kierowców 
 Johann Zarco i Red Bull KTM Factory Racing ogłosili w połowie sezonu 2019, że przedwcześnie zakończą swoją współpracę. Kontrakt Zarco został pierwotnie zawarty do końca 2020. Jego miejsce zajął mistrz Moto3 z 2016 r., Brad Binder, który przeszedł do MotoGP z klasy Moto2. Binder pierwotnie miał zastąpić Hafizha Syahrina na Red Bull KTM Tech 3. Zamiast tego kolega z KTM Moto2, Iker Lecuona, awansował do klasy MotoGP, zastępując Syahrina, który powrócił do Moto2.
 Trzykrotny mistrz świata MotoGP, Jorge Lorenzo, skończył karierę w 2019 r., po 12 sezonach w klasie królewskiej. W Repsol Honda zastąpił Go mistrz Moto2 z 2019 roku – Álex Márquez, młodszy brat Marca, który również jeździ w Repsolu.
 Między testami po sezonie w Walencji i Jerez ogłoszono, że Reale Avintia zdecydowała się przedwcześnie rozwiązać umowę z Karelem Abrahamem. Abraham potwierdził wycofanie się z MotoGP po 8 latach w najwyższej klasie.
 Johann Zarco dołączył do Reale Avintia w miejsce Karela Abrahama.

Wyniki

Zwycięzcy

Punktacja 

Punkty przyznawane są piętnastu zawodnikom, którzy jako pierwsi przekroczyli linię mety.

Klasyfikacja zawodników

Klasyfikacja motocykli 
W tej klasyfikacji pod uwagę brane są punkty najlepszego zawodnika jeżdżącego na danym motocyklu w wyścigu

Klasyfikacja teamów

Uwagi

Przypisy 

Sezony motocyklowych mistrzostw świata
2020 w sportach motorowych